Селя́тичи (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района на правобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 23,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 4,5 км. Ближайшие населённые пункты — Дексна, Ошмянец, Плавушка.

Согласно переписи население Селятичей в 1999 году насчитывало 2 жителя.

К северо-западу от хутора находится памятник природы — Тупольщинский большой камень.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района